Rohls ist der Familienname folgender Personen

 Jan Rohls (* 1949), deutscher evangelischer Theologe
 Christina Hoegen-Rohls (* 1959), deutsche evangelische Theologin